Fikcyjne bitwy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Pierwsza bitwa o Osgiliath – stoczona w 3018 roku Trzeciej Ery
 Druga bitwa o Osgiliath – stoczona w 3019 roku Trzeciej Ery